Desa Temanggal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Temanggal (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 110,14), Jawa Tengah, 
 Desa Temanggal (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 109,57), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar